Speedway – tipologia di track racing
Speedway – città statunitense
Speedway – album di Elvis Presley